TJ Rozvoj Pušovce (celým názvem: Telovýchovná jednota Rozvoj Pušovce) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Pušovce. Založen byl v roce 1965. Od sezóny 2017/18 působí ve čtvrté lize Východoslovenského futbalového zväzu, sk. Sever.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FK Pušovce s kapacitou 1 000 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2001–2004: 5. liga  – sk. Severozápad
 2004–2006: 4. liga  – sk. Sever
 2006–2011: 5. liga  – sk. Severozápad
 2011–2012: 5. liga  – sk. Šarišská
 2012–2013: 6. liga  – sk. Šarišská
 2013–2014: 5. liga  – sk. Sever
 2014–2015: 4. liga  – sk. Sever
 2015–2017: 3. liga – sk. Východ
 2017–: 4. liga  – sk. Sever

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1965